Lusk – wieś w Irlandii
 Lusk – miejscowość w USA w stanie Wyoming
 Lusk – amerykańska grupa muzyczna